Лобаны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лобаны — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Лобаны — деревня в Дубровенском районе Витебской области.

Россия 
 Лобаны — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Лобаны — деревня в Усольском районе Пермского края.
 Лобаны — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Лобаны — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Лобаны — деревня в Дебёсском районе Удмуртии.